Markt 3 steht für:

 Markt 3 (Neustrelitz)
 Markt 3 (Quedlinburg)
 Markt 3 (Wittenburg)